Кастельсарразен — город во Франции, в регионе Юг — Пиренеи.
 Кастельсарразен  — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Юг — Пиренеи.